Losier est un nom porté notamment par :
 Denis Losier (né en 1952), homme politique canadien ;
 Gilles Losier (né en 1936), violoniste, pianiste et accordeur de piano canadien ;
 Michèle Losier, cantatrice canadienne ;
 William Arthur Losier (1896-1952), enseignant et homme politique canadien.